Les élections régionales de 2018 dans le Land de Salzbourg () se tiennent en Autriche dans le Land de Salzbourg, le . Elles voient la victoire du Parti populaire autrichien avec 15 sièges (37,78 %) suivi du Parti social-démocrate avec 8 sièges (20,03 %)

Une coalition ÖVP-Goen-NEOS est formée à la suite du scrutin, considérée comme un  envers l'ÖVP.

Notes et références 

2018
Salzbourg
Politique en avril 2018